Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Andorra. IJsland heeft geen ambassade in Andorra.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Andorra
IJslandse